Osoby o tym nazwisku:
 Kamil Zywert – polski koszykarz
 Marek Zywert – polski koszykarz